Aaron Ñíguez Esclápez – calciatore spagnolo
 Jonathan Ñíguez Esclápez – calciatore spagnolo
 Saúl Ñíguez Esclápez – calciatore spagnolo